Peillon peut faire référence à :

Toponyme 
 Peillon, commune française

Patronyme 

 Antoine Peillon (1959-), journaliste, grand reporter ;
 Jean-Louis Peillon (1961- ), coureur cycliste français ; 
 Vincent Peillon (1960-),  homme politique français ;
 Renée Peillon (1921-1944), résistante française, morte pour la France.
 Tony Peillon, escroc français.

Références